Кенді Рейнолдс (англ. Candy Reynolds, нар. 24 березня 1955) — колишня професійна американська тенісистка.
 Джон Кенді, Джон Франклін Кенді (англ. John Franklin Candy; *31 жовтня 1950, м. Ньюмаркет, Онтаріо, Канада — †4 березня 1994, шт. Дуранґо, Мексика) — канадський комедійний актор.
 Кенді (фільм), «Кенді» (англ. Candy) — фільм режисера Ніла Армфілда, випущений в 2006 році.
 Брук Кенді, Брук Даян Кенді (англ. Brooke Dyan Candy; нар. 20 липня 1989) — американська реперка, співачка, авторка пісень.
 Candy, Кенді, Candy (Кенді) — італійська компанія, група італійських приватних (сім'я Фумагаллі) брендів.